Schleuder steht für:

 Steinschleuder, siehe Zwille
Speerschleuder
 Schleuder (Waffe), eine antike Fernwaffe
 eine Wurfmaschine, siehe Katapult
 ein technisches Gerät, siehe Zentrifuge
 ein Haushaltsgerät, siehe Wäscheschleuder
 ein Schleudermechanismus bei Pflanzen zur Samenverstreuung, siehe Ballochorie

Schleudern bezeichnet neben dem Gebrauch einer Schleuder:
 Schleudern (Rad-Schiene), das Durchdrehen eines angetriebenen Rades bei Schienenfahrzeugen
 unkontrolliertes Driften von Kraftfahrzeugen, siehe Schwimmwinkel

Siehe auch: